Теє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на захід від Парижа, 36 км на південь від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 431 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1032,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Теє на сайті французького Національного інституту географії
 Теє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Теє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен